Высшая школа бизнеса «Туриба» (Biznesa augstskola "Turība"|) — высшее коммерческое учебное заведение Латвии
 Бизнеса Аугстскола Туриба — остановочный пункт в Риге, микрорайона Зиепниеккалнс